Żukowo (gromada w powiecie kartuskim)
 Żukowo (gromada w powiecie sławieńskim)